Черёмушкин — фамилия и топоним:
 Фамилии
 
 Черёмушкин, Анатолий Матвеевич (род. 1936—2016) — советский футболист.
 Черёмушкин, Василий Павлович (род. 1942) — депутат Государственной Думы РФ 3 и 4 созывов.
 Черёмушкин, Герман Вячеславович (род. 1932) — советский и российский художник, монументалист и график, народный художник России.
 Черёмушкин, Константин (1963—1993) — советский серийный убийца и насильник.
 Черёмушкин, Матвей Алексеевич (1903—?) — председатель горсовета Красноярска в 1950—1955 годах.
 Черёмушкин, Тимофей Трофимович — майор, кавалер Ордена Святого Георгия (1850).
 Топоним
 Черёмушкин — хутор в Гиагинском районе Адыгеи.
 Черемушкин — посёлок в Перелюбском районе Саратовской области, упразднён в 2004 г.